Местерух () — село в Ахвахском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Местерух как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено на реке Местерухтлар (бассейн р. Ахвах), в 9 км к юго-востоку от районного центра — села Карата.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района
Муниципальные образования Ахвахского района
Сельские поселения Дагестана